Cavalieri portaspada – ordine monastico militare tedesco costituito nel 1202 da Alberto di Riga
 Portaspada – nome con cui è noto il pesce d'acqua dolce Xiphophorus helleri